

События 
 Аристагор из Ионии прибыл в Спарту, чтобы найти поддержку против персов. Но спартанцы отказались помочь.
 Разрушение греками Сард.

Римская республика 
 Консулы: Тит Эбуций Гельва и Публий Ветурий Гемин Цикурин.
 Диктатор: Авл Постумий Альб Региллен (по другим сведениям, занимал эту должность в 496 году до н. э.).
 Начальник конницы: Тит Эбуций Гельва (по другим сведениям, занимал эту должность в 496 году до н. э.).
 499 (496) — Крупная победа римлян над латинами при Регилльском озере. Убит Марк Валерий Публикола, в поединке пали Тит Герминий и Октавий Мамилий. Триумф диктатора. Рим сохранил своё положение в союзе.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Весной сунский княжич Чэнь и его сторонники Чжун То, Ши Коу и гун-цзы Ди подняли мятеж, обвинив гуна в поддержке сановника Сян Туя, вошли из Чэнь в Сяо, но затем поселились в одном из городов княжества.
 Осенью изгнанный сунский сановник Э Да-синь из Цао вернулся в Сяо.
 Зимой Лу и Чжэн заключили мир. Луский посол Шу Хуань поехал в Чжэн для заключения договора.
 У циньского гуна родились сыновья: будущие Цзао-гун, Хуай-гун и Цзянь-гун.
 В Цао один простолюдин увидел во сне, что в храме духа Земли благородные господа замышляют погубить Цао, но Чжэнь-до просил их подождать Гунсунь Цяна.

См. также

Примечания